Barbara Liskov
Bronisław Huberman
Georges Didi-Huberman
Georges Didi-Huberman
Leo Huberman

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes judaicos
Sobrenomes da língua alemã
Sobrenomes derivados de profissões